Чинапа има више значења:

 Чинапа, Пуенте де Чинапа (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чинапа (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чинапа (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику